Херсон — посёлок в Гайском районе Оренбургской области.

Географическое положение 
Посёлок расположен на степной местности в 11 километрах восточнее города Гай. Рядом с посёлком протекает ручей. На юге от посёлка расположено заброшенное поселение Шарыпка. В полутора километрах восточнее Херсона расположено озеро Херсон.

История 
Поселение основали переселенцы с Украины. В 1928 году хутор Херсонский вошёл в состав Молокомясосовхоза. В 1939 году численность населения составила 103 человека. К 1970 году поселение было заброшено. С 1990 года посёлок снова стали заселять. 29 октября 1997 года постановлением Законодательного собрания Оренбургской области официально было закреплено образование посёлка Херсон на прежнем месте.

Население

Инфраструктура 
На 1 января 2003 года в Херсоне было 16 домов. К посёлку ведёт единственная грунтовая дорога. Проведены газ и телефонная связь. На территории находятся пять действующих водозаборных скважин, два зернохранилища.

Экономика 
На территории посёлка находится агропромкомплекс «Надежда», который имеет 14 тысяч гектаров пахотной земли. В хозяйстве содержится 730 голов крупного рогатого скота, 510 свиней, 83 лошади, оно производит молоко, мясо, зерно.

Достопримечательности 
На территории посёлка расположен храм иконы Божией Матери «Табынской».

Примечания 

Населённые пункты Гайского района